ZIL kan avse:

 förkortning för dataspråket Zork Implementation Language.
 Zavod Imeni Lihacheva (ЗиЛ) en rysk fabrik för personbilar och lastbilar.